Piepenhagen steht für:
 Piepenhagen, ehemals im Kreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Przyborze (Łobez)

Piepenhagen ist der Familienname folgender Personen:
 August Piepenhagen (1791–1868), deutscher Landschaftsmaler